Prințesa Stea contra Forțelor Răului este o serie de televiziune animată americană creată de Daron Nefcy și dezvoltată de Jordana Arkin și Dave Wasson, care difuzează pe Disney XD. Prima serie Disney XD creată de o femeie și cea de-a treia generație pentru Disney Television Animation (în urma lui Pepper Ann și Doc McStuffins), urmează aventurile lui Star Butterfly (exprimat de Eden Sher), moștenitorul tânăr turbulent al tronului regal în dimensiunea lui Mewni, care este trimisă pe Pământ pentru a-și putea finaliza educația și a învăța să fie o prințesă demnă, și Marco Diaz (Adam McArthur), adolescent uman care devine colega ei de cameră și cel mai bun prieten, și du-te pe aventuri în alte dimensiuni.

Prințesa Stea contra Forțelor Răului se difuzează în mod obișnuit într-un format de două segmente independente, de 11 minute, pe fiecare episod, cu scrieri individuale și credite direcționate pentru fiecare dintre ele, deși uneori optează pentru o singură poveste de 22 de minute. Primul episod a difuzat pe 18 ianuarie 2015; devenind cel mai vizionat debut de serie animat în istoria Disney XD; primul sezon ulterior a avut premiera oficial pe Disney XD la 30 martie 2015. Al treilea sezon a început pe 15 iulie 2017 și sa încheiat la 7 aprilie 2018. La 28 februarie 2017, seria a fost reînnoită oficial pentru un al patrulea sezon. Aproape un an după reînnoire, a fost anunțat că spectacolul se va muta în Disney Channel pentru al patrulea sezon. La San Diego Comic-Con, la 19 iulie 2018, a fost anunțat că sezonul 4 a fost premiat pe 10 martie 2019.

Referințe și note

Legături externe
 
 
 
 

Seriale de televiziune americane
Seriale de televiziune din 2015
Emisiuni difuzate de Disney Channel